Ел Саградо Коразон има више значења:

 Ел Саградо Коразон (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саградо Коразон, Алехандро Ледесма (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику